Standartenjunker steht für

 Fahnenjunker, Offiziersanwärter bei der Kavallerie
 SS-Junker, Offiziersanwärter bei der Schutzstaffel (SS)